Cooper Island (Britse Maagdeneilanden), privé-eiland in de Britse Maagdeneilanden
 Cooper Island (Nieuw-Zeeland), onbewoond eiland in Nieuw-Zeeland
 Cooper Island (Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden), onbewoond eiland in Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden